Новак Джокович защитил два своих чемпионских титула.

Общая информация 
Рафаэль Надаль из-за продолжительной паузы в игровой карьере по окончании турнира покидает Top4 одиночного рейтинга ATP. Из-за этого впервые с 27 марта 2011 года в Top4 этой классификации войдёт кто-то кроме четвёрки Джокович / Федерер / Маррей / Надаль. Тогда это был швед Робин Сёдерлинг (выбивший из этой группы британца), а сейчас свободной место занял испанец Давид Феррер.

Надаль опускается столь низко в рейтинге впервые с 23 мая 2005 года.

Посев 

  'Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Энди Маррей (Финал)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Янко Типсаревич (Четвёртый раунд, отказ)  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Николас Альмагро (Четвертьфинал)
  Хуан Монако (Первый раунд)  Марин Чилич (Третий раунд)
  Милош Раонич (Четвёртый раунд)
  Жиль Симон (Четвёртый раунд)
  Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
  Кэй Нисикори (Четвёртый раунд)

<ol start=17>
 Филипп Кольшрайбер ''(Третий раунд)
 Александр Долгополов ''(Первый раунд)
 Томми Хаас ''(Первый раунд)
 Сэм Куэрри ''(Третий раунд)
 Андреас Сеппи ''(Четвёртый раунд)
 Фернандо Вердаско ''(Третий раунд)
 Михаил Южный ''(Второй раунд)
 Ежи Янович ''(Третий раунд)
 Флориан Майер ''(Второй раунд)
 Юрген Мельцер ''(Третий раунд)
 Мартин Клижан ''(Первый раунд)
 Маркос Багдатис ''(Третий раунд)
 Томас Беллуччи ''(Первый раунд)
 Марсель Гранольерс ''(Второй раунд)
 Радек Штепанек ''(Третий раунд)
 Жюльен Беннето (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  У Ди (Первый раунд)
  Джеймс Дакворт (Второй раунд)
  Джон Миллман (Первый раунд)  Бенджамин Митчелл (Первый раунд)
  Люк Сэвилл ''(Первый раунд)

<ol start=6>
 Джон-Патрик Смит (Первый раунд)
<li> Райн Уильямс (Первый раунд)
 Жосселен Уанна (Первый раунд)
<li> Сомдев Девварман  (PR, Второй раунд) 
<li> Томми Робредо (PR, Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Адриан Маннарино (Первый раунд)
  Ричардас Беранкис (Третий раунд)
  Дуди Села (Первый раунд)
  Рубен Бемельманс (Первый раунд)
  Амир Вайнтрауб (Второй раунд)
  Стив Джонсон (Первый раунд)  Даниэль Брандс (Второй раунд)
  Максим Отом (Первый раунд)

<li> Джейми Бейкер (Первый раунд)
<li> Адриан Менендес (Первый раунд)
<li> Седрик-Марсель Штебе (Первый раунд)
<li> Александр Богомолов (Первый раунд)
<li> Арнау Брюгес-Дави (Первый раунд)
<li> Юлиан Райстер (Первый раунд)
<li> Раджив Рам (Второй раунд)
<li> Даниэль Муньос де ла Нава (Первый раунд)<li> Тим Смычек (LL ,Второй раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Рафаэль Надаль (Кишечный вирус)
  Джон Изнер (Травма колена)
  Марди Фиш

<ol start=4>
<li> Юрген Цопп
<li> Давид Налбандян

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Грега Жемля (Первый раунд)
  Брайан Бейкер (Второй раунд)

<ol start=3>
<li> Тобиас Камке (Второй раунд)
<li> Янко Типсаревич (Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые